In informatica ed elettronica il fetch o Instruction Fetch (dall'inglese, prendere, prelevare), è la prima delle tre fasi fondamentali dell'elaborazione sequenziale di un programma per calcolatori elettronici. Si tratta dell'astrazione procedurale di tutte quelle operazioni che portano al caricamento dell'istruzione da parte del microprocessore.

In questa fase la Control Unit del microprocessore trasferisce una singola istruzione all'interno del registro istruzioni prelevandola da una risorsa esterna (Cache, RAM, Dispositivi di Input/Output), andando a modificare opportunamente il registro degli stati e le execution flag.

Fase di fetch, in cui si preleva dalla memoria l'istruzione che deve essere eseguita;

Prima però di essere effettivamente eseguita l'istruzione va decodificata, cioè tradotta da macroistruzione, ovvero istruzione assembly o istruzione macchina, in una o più microistruzioni (o micro operazioni), associate direttamente al microcodice operativo delle varie unità funzionali costituenti il cuore del microprocessore stesso. Poiché tale operazione di decodifica nella maggior parte dei casi costituisce la parte più onerosa in termini di tempo e risorse impiegate all'interno di questa fase, molto spesso la fase stessa è detta anche Instruction Fetch & Decode.

Nel fetching ad essere caricata nei registri del microprocessore è la sola istruzione, o operatore. Eventuali dati, o operandi, vengono "trattati" nella successiva fase di Issue.

Voci correlate 
 Ciclo di fetch-execute
 Microprocessore

Microprocessore